Хун () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 3,4 км². Население — 3355 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Jun
 Microweb turística de Jun realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады